

Patronyme 
Ancely est un nom de famille originaire de l'Aude :
 Georges Ancely (1847-1919), bijoutier et surtout photographe toulousain ;
 René Ancely (1876-1966), fils de Georges Ancely, premier président de la cour d'appel de Pau et pyrénéiste ;
 Thibaut Ancely (1988-), joueur de rugby du Saint-Estève XIII catalan.

Toponyme 

 Ancely, quartier de Toulouse.

Référence 

Homonymie de patronyme